Stade Waremmien FC is een Belgische voetbalclub uit Borgworm (Frans: Waremme). De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 190 en heeft rood-wit als clubkleuren.

Geschiedenis
De club werd in 1921 opgericht. In 1926 werd een derde klasse ingevoerd bevorderingsniveau, waar Stade Waremmien aantrad. De ploeg werd voorlaatste en degradeerde. Na amper één seizoen kon men echter terugkeren naar Bevordering, en er zich ditmaal handhaven.

In 1932 werd Waremmien kampioen in zijn reeks en promoveerde zo voor het eerst naar de Tweede Klasse. Daar werd de club knap vijfde en deed het twee jaar later zelfs nog beter met een vierde plaats. In 1936 sloeg het succes om en kon de club net een degradatie vermijden. Het volgende seizoen eindigde enkel RC Brussel nog onder Stade en de club degradeerde.

In het begin van de Tweede Wereldoorlog werden noodcompetities ingericht. Zo werden in het seizoen 1940/41 twee regionale reeksen georganiseerd als op het hoogste niveau. Stade Waremmien nam deel aan deze competitie en kon zo in deze irreguliere competitie even op het hoogste nationale niveau aantreden. Waremmien eindigde er als voorlaatste in zijn reeks. In 1941/42 werden de competities weer op normale wijze georganiseerd, en Stade Waremmien trad weer aan op de plaats waar het voor het begin van de oorlog speelde, in Bevordering.

In 1946 werd de club opnieuw kampioen en keerde terug naar de tweede klasse en eindigde twee seizoenen in de middenmoot. In 1949 werd de club laatste met 19 punten en degradeerde. De club zou er niet meer in slagen ooit nog terug te keren naar de tweede klasse.

In de derde klasse verliep het ook niet meer zo vlotjes. In 1955 moest de club ook hiervan afscheid nemen. In 1958 keerde de club onder Raymond Goethals even terug. Het eindigde twee seizoenen in de subtop, maar in 1961 werd Waremmien voorlaatste en degradeerde opnieuw. Waremmien kon wel onmiddellijk terugkeren na de titel in Vierde en werd in 1963 zelfs vicekampioen, na Boom FC. Ook de volgende seizoenen bleef de club het goed doen en Stade werd drie keer op rij vierde. In 1968 volgde een onverwachtse degradatie.

Van 1972 tot 1975 speelde de club opnieuw in derde maar eindigde telkens in de lagere middenmoot. In 1975 volgde weer de degradatie. In 1983 won de ploeg zijn reeks, en promoveerde nog even naar Derde Klasse. Dit was echter het laatste optreden in Derde Klasse. Stade werd laatste en zakte weer. Tot 1994 speelde de club nog in de vierde klasse maar degradeerde toen voor het eerst naar de provinciale reeksen. In 1999 keerde de club terug naar de vierde klasse maar degradeerde weer na één seizoen.

Erelijst
 Derde klasse
Winnaar (2x): 1932, 1946
 Vierde klasse 
Winnaar (4x): 1958, 1962, 1972, 1983

Resultaten

Bekende (oud-)spelers 
  Jean-Marie Abeels
  Henri Bierna
  Leon Dolmans
  Benoit Masset
  José Moës
  Maxime Renson
  Alexandre Tokpa
  Guy Vandersmissen

Bekende (oud-)trainers 
  Stéphane Demets
  Raymond Goethals

Externe links

Officiële website

Waremmien
Sport in Borgworm